Mikrobank bezeichnet
ein Finanzinstitut, das Mikrokredite in meist entwicklungsfördernder Absicht an Kleingewerbetreibende vergibt.
ein Baukastensystem für optische Laboraufbauten und Kleinserien der Firma LINOS.